Janák oder Janak ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Janak (1896–1959), oberösterreichischer Landespolitiker
 Gary Janak (* 1962), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in San Antonio
 Jan Janák (1932–2008), tschechischer Historiker
 Nathan Janak (* 2005), US-amerikanischer Schauspieler 
 Pavel Janák (1882–1956), tschechischer Architekt und Architekturtheoretiker